Krawczonki – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.
 Krawczonki – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
 Krawczonki  – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.